

Titres 

 L'Assaut (1936), film français de Pierre-Jean Ducis ;
 L'Assaut (De Aanslag) (1986), film néerlandais de Fons Rademakers ;
 L'Assaut (20,13 Purgatório) (2006), film portugais de Joaquim Leitão ;
 L'Assaut (2011), film français de Julien Leclercq ;
 L'Assaut, épisode de la série télévisée Stargate Universe.

Autres 
 L'Assaut, groupuscule néo-nazi belge actif de 1988 à 1993.